

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Cape May – penisola del New Jersey
 Cape May – città del New Jersey
 Cape May – contea del New Jersey

Musica
 Cape May – gruppo musicale statunitense
 The Cape May – gruppo musicale canadese

Marina
 USS Cape May (ID-3520) – nave della marina statunitense
 SS Cape May (T-AKR-5063) – nave della marina statunitense